Барви́ха — посёлок в Одинцовском городском округе Московской области, расположенный неподалёку от Рублёво-Успенского шоссе на реке Самынке. В двух километрах к северу от посёлка на Рублёво-Успенском шоссе расположена деревня Барвиха.

История 
В XVIII веке на месте посёлка находился древний сосновый бор, и место именовалось Оборихой (Оборвихой), позже — Борвихой . Нынешнее название закрепилось за Барвихой в 1920-х гг.

Посёлок был построен генералом Александром Казаковым, владельцем соседнего села Подушкино, в середине XIX века как курорт для увеличения дохода его поместья.

В 1872 году был построен аналог нынешнего пропускного пункта — сторожка со шлагбаумом.

В окрестности посёлка находятся четыре элитных коттеджных посёлка: Барвихинский Клуб, Барвиха-2, Барвиха Club и Барвиха Village (строился с начала 2008 по конец 2010 года компанией «МИЭЛЬ — Загородная недвижимость»).

С 2005 до 2019 гг. посёлок был центром сельского поселения Барвихинское, до 2019 года входил в Одинцовский район.

Население

Достопримечательности 

 По обе стороны речки Самынки — рвы и холмы. Это всё, что осталось от упомянутой в повести А. Толстого «Князь Серебряный» усадьбы.
 Замок баронессы Майендорф, служащий загородной резиденцией российских президентов.
Памятники погибшим землякам и погибшим сотрудникам санатория «Барвиха».

См. также 

 Рублёвка
 Рублёво-Архангельское

Примечания

Литература 
 Рудомино А. В. Легендарная Барвиха. — М.: Издательский Дом ТОНЧУ, 2009. — 336 с. — 3 000 экз. — ISBN 978-5-91215-019-7.

Появились в XIX веке
Сельское поселение Барвихинское
Барвиха
Населённые пункты Одинцовского городского округа